En Pologne, Młyniska peut faire référence à : 

 Młyniska est un district de la ville de Gdańsk.
 Młyniska est un village dans la voïvodie de Grande-Pologne.
 Młyniska est un village dans la voïvodie de Lublin.
 Młyniska est un village du powiat de Koszalin dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.
 Młyniska est un village du powiat de Myślibórz dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.